Theriakísio kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Theriakísio (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Theriakísio (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar